Арапетов — фамилия. Известные носители:

 Арапетов, Иван Иванович (1774—1846) — тульский губернский предводитель дворянства в 1838-1844 годах. 
 Арапетов, Иван Павлович (1811—1887) — тайный советник.
 Арапетов, Павел Иванович (1777—1853) — генерал-майор.